Mohammed Adel (activist) (1988), Egyptisch activist en prominent figuur achter de 6 aprilbeweging
Mohammed Adel (volleyballer), Egyptisch libero in het volleybal